Чайка — рід птахів родини сивкових
 Чайка — типовий представник птахів роду Чайка
 Чайка — розмовна та літературна назва мартина звичайного
 Чайка — тип весельно-вітрильного човна архаїчної конструкції, що використовувався запорізькими і задунайськими козаками
 «Чайка» — п'єса Антона Павловича Чехова
 «Чайка» — альбом українських пісень, дум, байок, віршів, оповідань упорядкований Ф. Піскуновим (1876)
 «Чайка» — кінокартина Юлія Карасика премійована на фестивалі у Чикаго 1970 року
 «Чайка» — футбольний клуб з міста Вишгород, Київська область
 «Чайка» — футбольний клуб з Петропавлівської Борщагівки Києво-Святошинського району, Київська область
 «Чайка» — російський футбольний клуб з Піщанокопського Ростовської області
 «Чайка» — хокейний клуб з Нижнього Новгорода, Росія
 «Чайка» — жіночий баскетбольний клуб з Бердянська
 «Чайка-ВМС» — колишній футбольний клуб із Севастополя
 «Чайка» — автомобіль моделей ГАЗ-13 і ГАЗ-14
 «Чайка» — фірмовий пасажирський поїзд Одеської залізниці сполученням Одеса — Харків
 «Чайка» — іменний електропоїзд ЕР9Т-730 Одеської залізниці
«Чайка» — рок-фестиваль, який щорічно проходив у Києві у 2000-ні роки
 «Чайка» — театральний фестиваль, що відбувався у 2000–2005 роках у Ханти-Мансійському автономному окрузі, Росія
«Чайка» — навчальний аеродром у Києво-Святошинському районі Київської області
 «Чайка» — автодром у Києво-Святошинському районі Київської області
 «Чайка» — житловий комплекс у Києво-Святошинському районі Київської області
 «Чайка» — перша українська пневматична пружинно-поршнева гвинтівка  калібру 4,5 мм виробництва ТОВ «Латек»

Чайка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Чайка — селище, Рубцовський район, Алтайський край

Чайка — селище, Автономна Республіка Крим, Алуштинська міська рада
 Чайка — ліва притока Дніпра, що протікає у Херсонській області

Див. також 
 Чайки
 Чайка (прізвище)

Українські прізвища